Сезон 1984/85 — 75-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 74-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола. По итогам сезона клуб в семнадцатый раз в своей истории стал чемпионом Австрии.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Первый дивизион.

Состав команды

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок европейских чемпионов 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 1984/85
Чемпионат Австрии 1984/85 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1984/85 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок европейских чемпионов 1984/85 на сайте AustriaSoccer.at

1984/1985
Аустрия Вена